Dreesbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Dreesbach (* 1971), deutsche Verlegerin, Buchgestalterin und Autorin
 August Dreesbach (1844–1906), deutscher Politiker, MdR
 Martha Dreesbach (1929–1980), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin